Notre-Dame-de-Lorette hat folgende Bedeutungen:

 Notre-Dame-de-Lorette (Paris), Kirche in Paris
 Notre-Dame-de-Lorette (Métro Paris), U-Bahn-Station in Paris
 Notre-Dame-de-Lorette (Québec), Gemeinde in der kanadischen Provinz Québec
 eine im Ersten Weltkrieg stark umkämpfte Anhöhe bei Arras (Nordfrankreich)
 der Französische Nationalfriedhof Notre-Dame-de-Lorette in Ablain-Saint-Nazaire für die Opfer der Lorettoschlacht und das dortige internationale Gefallenenmahnmal Notre-Dame-de-Lorette
 Mont Notre-Dame de Lorette, Originalname des Mount Lorette im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Chapelle Notre-Dame-de-Lorette, tertre tumulaire in Le Quillio Département Côtes-d’Armor